BDT har flere betydninger:

 BDT er ISO 4217 kode for Bangladeshi taka (Bangladesh' møntfod)
 The Best Damn Thing - et 2007 album af Avril Lavigne
 Black-Derman-Toy model - finansmodel
 Bolshoi Drama Theater () - et teater i Sankt Petersburg, Rusland
 Binary Decition Tree - en specifik type af et Binary decision diagram
 Boosted Decision Tree - en type af multivariant analyzer relateret til en alternating decision tree
 Ballistic deflection transistor

 bdt er en forkortelse for bundt, der bruges i madopskrifter